Pasi Kuivalainen, finski hokejist, * 15. julij 1972, Kuopio, Finska.

Kuivalainen je v finski ligi branil za klube KalPa Kuopio, Ässät Pori, Ilves Tampere, Pelicans Lahti in Tappara Tampere. Od tega enajst sezon za KalPa Kuopio, ki je tudi upokojil njegov dres s številko 1. Edini naslov finskega državnega prvaka je osvojil v sezoni 2002/03 s klubom Tappara Tampere. V finski prvi ligi je skupno branil na 654-ih tekmah.

Za finsko reprezentanco je nastopil na enih olimpijskih igrah, kjer je osvojil bronasto medaljo, in enem svetovnem prvenstvu, kjer je bil dobitnik srebrne medalje.

Pregled kariere

|-
| KalPa Kuopio
| Finska liga
| 88/89
|
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| KalPa Kuopio
| Finska ml. liga
| 88/89
|
|
| 29
| 0
| 1
| 1
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 89
|
| 0
| 6
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| KalPa Kuopio
| Finska liga
| 89/90
|
| 13
| 17
| 0
| 1
| 1
| 0
| 5.35
| .844
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| KalPa Kuopio
| Finska ml. liga
| 89/90
|
| 15
| 23
| 0
| 0
| 0
| 0
| 4.41
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 90
|
| 3
| 6
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.70
| .895
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| KalPa Kuopio
| Finska ml. liga
| 90/91
|
| 14
| 16
| 0
| 3
| 3
| 0
| 3.50
| .889
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| KalPa Kuopio
| Finska liga
| 90/91
|
| 12
| 41
| 0
| 1
| 1
| 0
| 4.67
| .854
|
| 4
| 8
| 0
| 0
| 1
| 0
| 4.30
| .871
|-
| Finska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 91
|
| 4
| 7
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.51
| .896
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| KalPa Kuopio
| Finska liga
| 91/92
|
| 24
| 42
| 0
| 0
| 0
| 2
| 4.33
| .867
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| KalPa Kuopio
| Finska ml. liga
| 91/92
|
| 2
| 2
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.50
| .889
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| KalPa Kuopio
| Finska 2. ml. liga
| 91/92
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2
| 2
| 0
| 0
| 0
| 0
| 5.50
| .861
|-
| Finska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 92
|
| 4
| 7
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.25
| .866
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| KalPa Kuopio
| Finska liga
| 92/93
|
| 22
| 29
| 0
| 2
| 2
| 2
| 3.46
| .911
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| KalPa Kuopio
| Finska liga
| 93/94
|
| 42
| 48
| 0
| 0
| 0
| 6
| 3.34
| .899
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Olimpijske igre
| 94
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 94
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| KalPa Kuopio
| Finska liga
| 94/95
|
| 50
| 50
| 0
| 1
| 1
| 4
| 3.68
| .870
|
| 3
| 3
| 0
| 0
| 1
| 0
| 5.72
| .858
|-
| KalPa Kuopio
| Finska liga
| 95/96
|
| 50
| 50
| 0
| 1
| 1
| 14
| 3.10
| .901
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| KalPa Kuopio
| Finska liga
| 96/97
|
| 48
| 50
| 0
| 1
| 1
| 18
| 4.23
| .883
|
| 6
| 6
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.18
| .925
|-
| Ässät Pori
| Finska liga
| 97/98
|
| 48
| 48
| 0
| 1
| 1
| 0
| 3.23
| .905
|
| 3
| 3
| 0
| 0
| 1
| 0
| 7.17
| .807
|-
| Ässät Pori
| Finska liga
| 98/99
|
| 44
| 54
| 0
| 1
| 1
| 0
| 3.29
| .893
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ilves Tampere
| Finska liga
| 99/00
|
| 37
| 54
| 0
| 1
| 1
| 0
| 3.30
| .894
|
| 2
| 3
| 0
| 0
| 1
| 0
| 4.86
| .843
|-
| Pelicans Lahti
| Finska liga
| 00/01
|
| 45
| 56
| 0
| 1
| 1
| 0
| 2.66
| .915
|
| 3
| 3
| 0
| 0
| 1
| 0
| 4.33
| .849
|-
| Pelicans Lahti
| Finska liga
| 01/02
|
| 43
| 56
| 0
| 1
| 1
| 0
| 2.76
| .904
|
| 3
| 4
| 0
| 0
| 1
| 0
| 2.70
| .911
|-
| Pelicans Lahti
| Finska liga
| 02/03
|
| 21
| 32
| 0
| 0
| 0
| 10
| 3.35
| .892
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tappara Tampere
| Finska liga
| 02/03
|
| 18
| 25
| 0
| 0
| 0
| 0
| 1.77
| .927
|
| 2
| 15
| 0
| 0
| 0
| 0
| 5.36
| .842
|-
| KalPa Kuopio
| Finska 2. liga
| 03/04
|
| 28
| 44
| 0
| 1
| 1
| 0
| 1.89
| .934
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| KalPa Kuopio
| Finska 2. liga
| 04/05
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|}

Zunanje povezave
 

Živeči ljudje
Finski hokejski vratarji
Olimpijski tekmovalci za Finsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1994
Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Finsko
Finski hokejski reprezentanti
Hokejisti KalPa Kuopio
Hokejisti Ässät Pori
Hokejisti Ilves Tampere
Hokejisti Pelicans Lahti
Hokejisti Tappara Tampere
Hokejisti z upokojenimi številkami